Dahieh (arabiska الضاحية الجنوبية, al-Dahiya al-Janubiya, betyder "södra förorter") är en shiamuslimsk stadsdel som även bebos av maronitiska kristna i södra Beirut, Libanon. 

Under Libanonkriget 2006 drabbades bostadsområden i Dahieh av stor förstörelse efter dagliga bombningar av den israeliska försvarsmakten. I Dahieh finns bland annat Hizbollahs högkvarter och TV-stationen Al Manar.

Orter i Libanonberget (guvernement)